Línea 257 puede referirse a:

 Línea 257 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 257 de autobuses de Lima.